Olaszország
Ziano di Fiemme, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Ziano Piacentino, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében